Thuringen G
Orte in Thuringen